Jokinen ist der Familienname folgender Personen:

 Aimo Jokinen (1931–2014), finnischer Radrennfahrer.
 Jarmo Jokinen (1957–1987), finnischer Tischtennisspieler
 Johan Jokinen (* 1990), dänischer Rennfahrer
 Juho Jokinen (* 1986), finnischer Eishockeyspieler
 Jussi Jokinen (* 1983), finnischer Eishockeyspieler
 Olli Jokinen (* 1978), finnischer Eishockeyspieler
 Raija Jokinen (* 1960), finnische Textilkünstlerin
 Seppo Jokinen (* 1949), finnischer Autor
 Ville Jokinen (* 1976), finnischer Eishockeyspieler